Glaphyropoma är ett släkte av fiskar. Glaphyropoma ingår i familjen Trichomycteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Glaphyropoma